Velká Baba je slovo s různými významy:

Geografie 
 Velká Baba (Bobravská vrchovina) – vrch v Přírodním parku Baba v Bobravské vrchovině
 Velká Baba (Brdská vrchovina) – vrch na Hřebenech v Brdech